A bariton jelentései:

bariton férfi hangfaj, illetve szólam
baryton vonós hangszer
baritonkürt fúvós hangszer